Catherine Fonck – politica belga
 Cecilia Carolina Bolocco Fonck – modella cilena, Miss Universo 1987
 René Fonck – aviatore militare francese, asso della prima guerra mondiale